Název Vlčí hora nebo Vlčí Hora se může týkat těchto vrcholů:

 Vlčí hora (Ždánický les) (380 m) – vrch ve Ždánickém lese v okrese Vyškov
 Vlčí hora (Domašovská vrchovina) (387 m) – vrch v Domašovské vrchovině, jihozápadně od Domašova u Šternberka v okrese Olomouc
 Vlčí hora (Tužice) (588 m)  – vrchol nedaleko osady Tužice v okrese Klatovy
 Vlčí hora (Šluknovská pahorkatina) (591 m) – vrchol s rozhlednou v okrese Děčín, nad vesnicí Vlčí Hora v katastrálním území Vlčí Hora
 Vlčí hora (Plánice) (633 m)  – vrchol nedaleko města Plánice v okrese Klatovy
 Vlčí hora (České středohoří) (641 m) – vrchol v Českém středohoří v okrese Česká Lípa
 Vlčí hora (Stříbrská pahorkatina) (703,6 m) – vrch a mineralogické naleziště olivínů a augitu v Stříbrské pahorkatině, u obce Černošín v okrese Tachov
 Vlčí hora (Krušné hory) (891 m) – vrch s rozhlednou vrchol v Loučenské hornatině, západně od Dlouhé Louky v okrese Teplice

 nebo sídel
 Vlčí Hora – vesnice, část města Krásná Lípa v okrese Děčín pod kopcem Vlčí hora
 Wolfsberg (Korutany) – město v Korutanech (Rakousko)

 a zaniklých sídel
 Bílenec (hradiště) – pravěké hradiště Vlčí hora na vrcholu stejnojmenného kopce v okrese Louny

Související články 
Vlčí hory